Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2019 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Diese wurde bei den Männern in jener Saison zum 22. Mal ausgetragen sowie bei den Frauen zum zweiten Mal. Die Serie der Frauen umfasste die Stationen Oberwiesenthal, Klingenthal und Oberhof, während bei den Männern mit Tschagguns und Planica noch zwei weitere Stationen hinzukamen.

Darüber hinaus wurde am 24. August 2019 in Oberwiesenthal erstmals ein Mixed-Teamwettkampf abgehalten, bei dem zwei Männer (je 5 km) und zwei Frauen (je 2,5 km) gemeinsam antraten. Diese Premiere gewann das italienische Mixed-Team.

Gesamtsieger konnte sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nur ein Athlet oder Athletin gewinnen, der oder die bei jedem Wettkampf an den Start gegangen ist. Gesamtsiegerin der Frauen wurde Stefanija Nadymowa, während Franz-Josef Rehrl Gesamtsieger der Herren wurde.

Männer

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen 
Aufgrund der Regelung, dass der Gesamtsieger an allen Wettbewerben teilgenommen haben muss, gab die FIS neben der folgenden Gesamtwertung eine weitere heraus. Dort werden lediglich dreizehn Athleten aufgeführt, welche hier mit einem Sternchen markiert werden. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das bessere Einzelresultat.

Frauen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen 
Aufgrund der Regelung, dass die Gesamtsiegerin an allen Wettbewerben teilgenommen haben muss, gab die FIS neben der folgenden Gesamtwertung eine weitere heraus. Dort werden lediglich achtzehn Athletinnen aufgeführt, welche hier mit einem Sternchen markiert werden.

Mixed

Grand-Prix-Übersicht

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2019/20
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2019/20

Weblinks 
Rahmenkalender
 FIS Nordic Combined Grand Prix 2019

Grand Prix Männer

Grand Prix Frauen

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Klingenthal
Sportveranstaltung in Oberhof
Sportveranstaltung in Tschagguns
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
Wintersport (Slowenien)
Wintersport (Oberhof)
Wintersport (Österreich)